Olimpijska tekmovanja v deskanju na snegu na XX. zimskih olimpijskih igrah so potekala v Bardonecchiu.

Medalje

Moški

Snežni kanal

Paralelni veleslalom

Deskarski kros

Ženske

Snežni kanal

Paralelni veleslalom

Deskarski kros 

2006
Športi Zimskih olimpijskih iger 2006